Always a Bridesmaid – film del 1943 diretto da Erle C. Kenton
Always a Bridesmaid – film documentario del 2000 diretto da Nina Davenport